Pfaffenweiler ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Pfaffenweiler, Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Pfaffenweiler (Amtzell), Weiler der Gemeinde Amtzell im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Pfaffenweiler (Neuenstein), Weiler im Stadtteil Kesselfeld von Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Pfaffenweiler (Villingen-Schwenningen), Stadtteil und Dorf von Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Pfaffendorf